100-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2022 года среди мужчин и 34-й среди женщин состоялся в Тиране (Албания). Первоначально планировалось провести соревнование в Софии в Болгарии. Турнир прошёл с 28 мая по 5 июня 2022 года.

Расписание 
28 мая, суббота

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 17:00

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 20:00

29 мая, воскресенье

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 14:00

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 17:00

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 20:00

30 мая, понедельник

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 17:00

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 20:00

31 мая, вторник

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 17:00

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 20:00

1 июня, среда

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 17:00

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 20:00

2 июня, четверг

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 17:00

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 20:00

3 июня, пятница

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 20:00

4 июня, суббота

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 11:00

Мужчины. Весовая категория до 109 кг Начало в 17:00.

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 20:00

5 июня, воскресенье

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 13:00

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 16:00

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим (по сумме) медалям
 

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Страны-участники 
39 стран Европы приняли участие в чемпионате Европы 2022 по тяжёлой атлетике:

Примечания

Ссылки 
 Заявка на чемпионат Европы 2022

2022
Спорт в Албании
Май 2022 года
Июнь 2022 года
Тяжёлая атлетика
2022 год в тяжёлой атлетике